Gams je lahko:

 Gams, sodoprsti kopitar v evropskih in maloazijskih gorah
 Gams, priimek več znanih ljudi